Vassdalen ist der Name folgender Täler:

in Antarktika:
 Vassdalen (Königin-Maud-Land)

in Norwegen:
 Vassdalen (Balsfjord)
 Vassdalen (Loppa)
 Vassdalen (Narvik)
 Vassdalen (Norddal)
 Vassdalen (Ørsta)
 Vassdalen (Surnadal)
 Vassdalen (Vinje)

Siehe auch:
 Fassatal